Высокский сельсовет

Калужская область 

 Высокский сельсовет Думиничского района (упразднён в 2010 году)

Курская область 

 Высокский сельсовет Медвенского района